Cosmococcus är ett släkte av insekter. Cosmococcus ingår i familjen Lecanodiaspididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Cosmococcus